Зириклинский сельсовет — два сельсовета в Республике Башкортостан

 Зириклинский сельсовет— в Бижбулякском районе
 Зириклинский сельсовет— в Шаранском районе